Бурдово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурдово — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Бурдово — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Бурдово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Бурдово — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.